Роговское — топоним:

Населённые пункты 
 Роговское — посёлок в Комаричском районе Брянской области России.
 Роговское — село в Криничанском районе Днепропетровской области Украины.

Водные объекты 
 Роговское — озеро в Витебской области Белоруссии.
 Роговское — озеро в Новгородской области России.

См. также 
 Роговское сельское поселение